Cette page contient les pages d'homonymie de Ambulance et L'Ambulance.

Une ambulance est un véhicule automobile spécialement adapté et aménagé pour permettre le transport des personnes malades ou blessées.

Monde médical 
 Ambulance de secours et de soins d'urgence, une définition selon le droit français
 Moto-ambulance, un type de véhicule d'urgence qui transporte soit un ambulancier seul, soit un premier intervenant auprès d'un patient
 Ambulance chirurgicale automobile, un véhicule utilisé pendant la Première Guerre mondiale comme hôpital chirurgical mobile pour opérer les blessés au plus près du champ de bataille
 Voiture-ambulance, une voiture de chemin de fer adaptée au transport de personnes malades ou handicapées nécessitant un accompagnement médicalisé
 London Ambulance Service, un service de secours à Londres
 Scottish Ambulance Service, une agence spéciale de santé contrôlée directement par le gouvernement écossais
 Ambulance Nouveau-Brunswick, une société de la couronne néo-brunswickoise qui fournit des services d'ambulance aériens et terrestres
 Ambulance Saint-Jean, une organisation internationale sans but lucratif

Cinéma et télévision 
 L'Ambulance (The Ambulance), un film américain écrit et réalisé par Larry Cohen et sorti en 1990
 La Dernière Ambulance de Sofia (Последната Линейка на София), un film documentaire bulgare d'Ilian Metev sorti en 2012
 Ambulance, une série télévisée documentaire britannique diffusée depuis 2016
 Ambulance, un film américain réalisé par Michael Bay et prévu pour 2022

Musique 
 Crispy Ambulance, un groupe de rock britannique fondé dans les années 1970
 Ambulance LTD, un groupe de rock américain fondé en 2000

Littérature 
 Ambulance cannibale non identifiée (réédité en 2005 sous le titre L’ambulance), un roman de science-fiction de 1985 écrit par Serge Brussolo
 L'Ambulance 13, une série de bande dessinée écrite par Patrick Cothias et Patrice Ordas, dessinée par Alain Mounier et publiée par Bamboo Édition depuis 2010

Autres 
 Ambulance, un virus informatique ayant infecté DOS en 1990
 Ambulance, un jeu vidéo pour TI-99/4A publié en 1993